Sacramento (Californië), hoofdstad van de Amerikaanse staat Californië 
Sacramento (Kentucky), plaats in de Amerikaanse staat Kentucky
Sacramento (Lissabon), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Lisboa
Sacramento (Minas Gerais), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
Sacramento (rivier), rivier in de Amerikaanse staat Californië
Sacramento County, een county in de Amerikaanse staat Californië
Sacramento (A Wonderful Town), een nummer van Middle of the Road uit 1971